Кончало́вський — російське прізвище.

Відомі носії:
 Кончаловський Андрій Сергійович — радянський, американський і російський режисер, сценарист.
 Кончаловський Єгор Андрійович — російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Кончаловський Петро Петрович — український та російський художник.

Українські прізвища